Levickis ist der Familienname folgender Personen:

 Martynas Levickis (* 1990), litauischer Akkordeonspieler
 Zigmas Levickis (* 1949), litauischer Richter